Lisa Azuelos (née en 1965), réalisatrice et écrivain française ;
Thomas Azuélos (né en 1972), scénariste et dessinateur de bande dessinée.